RNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rangely (Stati Uniti)